Diese Liste zählt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 16. Wahlperiode (1997 bis 2001) auf.

 17